23 augustus 1944 – Roemenië sluit zich aan bij de geallieerden; de fascistische regering treedt af; de nationale feestdag van het communistische Roemenië 
Stadionul Național din București (23 August was haar oude naam), nu Lia Manoliustadion
de hiernaar genoemde plaatsen in Roemenië: 
23 August (Caraș-Severin), een plaats in Caraș-Severin
23 August (Constanța), een plaats in Constanța
23 August (Mehedinți), een plaats in Mehedinți

Zie ook
23 augustus